przemieszczenie (fizyka)
 przemieszczenie (mechanika)
 przemieszczenie (psychologia)
 przemieszczenie (wojsko)
 translacja (matematyka)
 przesunięcie bitowe